Arturo Acebal Idígoras (1912-1977), peintre, sculpteur et céramiste espagnol d'origine argentine
 Jon Idigoras (1936-2005), syndicaliste basque espagnol
 José Ignacio Tellechea Idígoras (1928-2008), historien, théologien, prêtre catholique et académicien basque espagnol
 Santiago Idígoras (né en 1953), footballeur espagnol